Sans famille (1878), roman français d’Hector Malot ;
 Sans famille (1914), film français de Georges Monca ;
 Sans famille (1925), film français de Georges Monca  et Maurice Kéroul  ;
 Sans famille (1934), film français de Marc Allégret  ;
 Sans famille (1946), film italien de Giorgio Ferroni ;
 Sans famille (1934), film franco-italien d'André Michel ;
 Sans famille (1965), téléfilm français en deux parties de Yannick Andréi ;
 Rémi sans famille (1977), dessin animé japonais d'Osamu Dezaki ;
 Sans famille (1981), feuilleton télévisé français de Jacques Ertaud ;
 Sans famille (2000), téléfilm français de Jean-Daniel Verhaeghe ;
 Sans famille (2004-2008), série française de bandes dessinées pour la jeunesse de Yann Dégruel ;
 Rémi sans famille (2018), film français d'Antoine Blossier.